El término diferencia puede hacer referencia a:
 Lo contrario a la igualdad, tanto en términos matemáticos como sociales y otros.
 Lo contrario de la identidad, tanto en términos matemáticos como lógicos, filosóficos, sociales y otros.

 Resta, operación matemática opuesta a la suma.
 Otros conceptos matemáticos:
Ecuación diferencial
Diferenciable (diferenciabilidad de una derivada).

Otros conceptos científicos o sociales:
Diferencia de potencial, en física.
Diferencias regionales
Diferencias de género
Diferencias sexuales en humanos (véase también dimorfismo sexual).

Diferenciación
Diferenciación celular
Diferenciación conceptual
Diferenciación magmática

Diferente, película de Luis María Delgado producida en 1961.

Referencias

Enlaces externos